Nenávist může být:

 nenávist – lidská emoce

v kultuře
 Nenávist (povídka) – povídka britského spisovatele science fiction A. C. Clarka
 Nenávist (film, 1959) – britský film z roku 1959, režie Basil Dearden
 Nenávist (film, 1995) – francouzský film z roku 1995, scénář a režie Mathieu Kassovitz
 Nenávist (film, 1999) – český televizní film z roku 1999, režie Dušan Klein
 Nenávist (film, 2002) – japonský film z roku 2002, režie Takaši Šimizu
 Nenávist (film, 2004) – japonsko-americký film z roku 2004, režie Takaši Šimizu
 Nenávist (film, 2020) – americký film z roku 2020, režie Nicolas Pesce